Kambodża, Królestwo Kambodży
 Królestwo Kambodży (1953–1970)

Zobacz też